Bona Vista oder Bonavista ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bona Vista (Ohio), im Williams County
 Bona Vista (Utah), im Davis County
Orte in Kanada:
 Bonavista (Neufundland und Labrador)

Sonstiges
 Bona Vista (1889–1909) britisches Rennpferd, das die 2000 Guineas Stakes gewann 

Siehe auch: